Henry Fox-Strangways kan syfta på bland andra:

* Henry Fox-Strangways, 2:e earl av Ilchester (1747–1802), brittisk peer
 Henry Fox-Strangways, 3:e earl av Ilchester (1787–1858), brittisk peer 
 Henry Fox-Strangways, 5:e earl av Ilchester (1847–1905), brittisk peer